Le tournoi de tennis de Budapest est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2003, classée en catégorie Tier V, se dispute du 14 au .

Magüi Serna remporte le simple dames. En finale, elle bat Alicia Molik, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Petra Mandula et Elena Tatarkova.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 2003 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2003
Budapest
Sport en Hongrie en 2003
Tennis en avril 2003